1901 — одна́ ты́сяча девятьсо́т оди́н — может означать:

 1901 — натуральное число между 1900 и 1902.
 1901 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1901 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1901 год в литературе

В искусстве 
 1901 год в кино
 1901 год в театре

В музыке 
 1901 год в музыке

В науке 
 1901 год в науке

На транспорте 
 1901 год в истории общественного транспорта